Eskilsson ist der Familienname folgender Personen:

 Christofer Eskilsson (* 1989), schwedischer Wasserspringer
 Hans Eskilsson (* 1966), schwedischer Fußballspieler
 Peter Eskilsson (1820–1872), schwedischer Genremaler